

Patronyme 

 Heinrich Boere, criminel de guerre néerlandais et ancien membre de la Waffen-SS
 Jeroen Boere, footballeur néerlandais
 Remco Boere, footballeur néerlandais
Homonymie de toponyme